Xintian bezeichnet:

 Xintian (新田县), Kreis der Stadt Yongzhou in der chinesischen Provinz Hunan

 Xintian (Bobai) (新田镇), Großgemeinde im Kreis Bobai im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Xintian (Longchuan) (新田镇), Großgemeinde im Kreis Longchuan in der chinesischen Provinz Guangdong
 Xintian (Luhe) (新田镇), Großgemeinde im Kreis Luhe in der chinesischen Provinz Guangdong
 Xintian (Wanzhou) (新田镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Wanzhou von Chongqing, Volksrepublik China
 Xintian (Xinfeng) (新田镇), Großgemeinde im Kreis Xinfeng in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Xintian (Xuanzhou) (新田镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Xuanzhou von Xuancheng in der chinesischen Provinz Anhui
 Xintian (Yuanzhou) (新田镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Yuanzhou von Yichun in der chinesischen Provinz Jiangxi

 Xintian (Houma) (新田乡), Gemeinde der Stadt Houma in der chinesischen Provinz Shanxi
 Xintian (Huidong) (新田乡), Gemeinde im Kreis Huidong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Xintian (Pengshui) (新田乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Pengshui in Chongqing, Volksrepublik China
 Xintian (Xupu) (新田乡), Gemeinde im Kreis Xupu in der chinesischen Provinz Hunan

 Xintian (Wudang) (新天街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Wudang von Guiyang in der chinesischen Provinz Guizhou